{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = New Zealand Men's Curling Championship 2015
|год                = 2015
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Несби
|арена              = Maniototo Curling International (MCI)
|дата               = 2—5 июля 2015
|посещаемость       = 
|победитель         = Шон Бекер
|победители         = 
|титул              = 10
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Шон Бекер
|третий             = Скотт Бекер
|второй             = Том Пендрей
|первый             = Уоррен Добсон
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Питер де Бур
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Ханс Фрауенлоб
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2015 проводился со 2 по 5 июля 2015 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Шона Бекера (Шон Бекер как скип стал чемпионом среди мужчин в 10-й раз, а как игрок — в 13-й), победившая в финале команду скипа Питера де Бура. Бронзовые медали завоевала команда скипа Ханса Фрауенлоба.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2015.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
!
!Команда
!width=20|1
!width=20|2
!width=20|3
!width=20|4
!width=20|5
!width=20|6
!width=20|7
!width="20"| 
!width="20"| 
!width="30"| , см
!Место
|- bgcolor=#cfc
|1||align=left|Питер Бекер    ||  * || 9:6|| 2:4|| 7:8|| 8:4|| 8:4|| 7:4|| 4 || 2 || 305,2 ||4
|- bgcolor=#cfc
|2||align=left|Шон Бекер      || 6:9||  * || 8:5||13:1|| 8:2|| 9:2|| 9:4|| 5 || 1 ||  ||1
|- bgcolor=#cfc
|3||align=left|Питер де Бур   || 4:2|| 5:8||  * ||14:0||12:0||10:1|| 3:9|| 4 || 2 || 172,9 ||3
|-
|4||align=left|Garion Long    || 8:7||1:13||0:14||  * || 4:7||10:4||2:11|| 2 || 4 ||  ||6
|-
|5||align=left|Charlie McLeod || 4:8|| 2:8||0:12|| 7:4||  * || 9:7|| 3:8|| 2 || 4 ||  ||5
|-
|6||align=left|Simon Neilson  || 4:8|| 2:9||1:10||4:10|| 7:9||  * ||1:14|| 0 || 6 ||  ||7
|- bgcolor=#cfc
|7||align=left|Ханс Фрауенлоб || 4:7|| 4:9|| 9:3||11:2|| 8:3||14:1||  * || 4 || 2 || 73,6 ||2
|}
  команды, выходящие в плей-офф

 Плей-офф Полуфиналы. 5 июля, 9:00Матч за 3-е место. 5 июля, 13:00Финал.' 5 июля, 13:00''

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2015
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2015

Спорт в Новой Зеландии в 2015 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин
Июль 2015 года
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)